Leçon de séduction peut faire référence à :
 Leçons de séduction (The Mirror Has Two Faces) est une comédie dramatique ;
 Leçon de séduction, épisode de la saison 7 de la série télévisée That '70s Show ;
 Men in Trees : Leçons de séduction est une série télévisée américaine en 36 épisodes de 42 minutes, créée par Jenny Bicks et diffusée entre le  et le  sur ABC.